La Serie A 2009-2010 è stata la 108ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 78ª a girone unico), disputata tra il 22 agosto 2009 e il 16 maggio 2010 e conclusa con la vittoria dell', al suo diciottesimo titolo, il quinto consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Antonio Di Natale () con 29 reti.

Stagione

Novità 
A sostituire le retrocesse Lecce, Torino e Reggina furono Bari, assente in A dal 2001, Parma e : ducali e amaranto erano discesi tra i cadetti al termine del campionato 2007-08.

Confermato il regolamento della stagione passata circa i criteri di partecipazione alle manifestazioni europee, la novità principale riguardò il calendario abolendo le gare pomeridiane (alle 15:00) nel mese di agosto per l'eccessivo caldo. Le prime due giornate, calendarizzate al 23 e 30 agosto 2009, ebbero quindi un formato innovativo: due anticipi al sabato (alle 18:00 e 20:45), una gara alle 18:00 della domenica e le restanti partite in notturna. Nel corso del campionato si registrarono poi sperimentazioni di anticipi al venerdì e posticipi al lunedì, in particolare per le squadre impegnate in Europa: con lievi correzioni, il formato entrerà in vigore a pieno regime dalla stagione seguente.

Calciomercato 

Decisa a cogliere traguardi anche in campo europeo dopo i recenti fasti in patria, l'Inter operò un sostanziale rinnovamento della rosa con profili di caratura internazionale: tra questi vi furono il centravanti Eto'o — scambiato con il Barcellona per Zlatan Ibrahimović —, il difensore Lúcio e il centrocampista Sneijder. All'organico si aggiunsero poi gli ex genoani Thiago Motta e Milito, con Crespo ceduto agli stessi liguri; partì anche Cruz, tesserato dalla Lazio. 

Il Milan affidò la panchina al brasiliano Leonardo, chiamato a raccogliere l'eredità di Ancelotti: alla cessione di Kaká al Real Madrid per una cifra record, corrisposero l'ingaggio di Klaas-Jan Huntelaar e, nella sessione invernale, l'arrivo in prestito di David Beckham. La Juventus puntò sull'ex fiorentino Felipe Melo, oltre a riportare in Italia i difensori Cannavaro e Grosso: alla retroguardia si unì anche Martín Cáceres. La Roma si limitò ad accogliere l'ex interista Burdisso, con il Genoa che rafforzò il suo contingente offensivo grazie anche a Palacio.

Degno di nota il mercato del Napoli che tesserò De Sanctis, Campagnaro, Cigarini e Quagliarella.

Avvenimenti

Girone di andata 

Scenari inattesi caratterizzarono lo scorcio embrionale, con la falsa partenza della Roma cui fece da contraltare un primato condiviso tra la Juventus e le genovesi: a tentare di scavare un primo solco fu la Sampdoria, impossessatasi in solitaria della vetta dopo aver battuto l'Inter tra le mura amiche. Espugnando il capoluogo ligure nell'incrocio che li vedeva opposti al Genoa, gli uomini di Mourinho compirono il sorpasso a metà ottobre: in ragione del ritmo sostenuto dai nerazzurri, il gruppo d'inseguitrici — categoria ben presto estesa ad un Milan risollevatosi dall'incerto avvio — fu chiamato a colmare un notevole margine sin dall'autunno.

A ridosso dei vertici, destarono interesse lo stazionamento in zona Uefa di Fiorentina e Parma — entrambe segnalatesi per il discreto organico — nonché le prestazioni di una outsider incarnata dal Bari: col quadro meridionale parimenti valorizzato dagli acuti napoletani, le isolane lamentarono un esiguo scarto dai suddetti pugliesi e campani. Mentre un graduale ridimensionamento mitigò l'iniziale entusiasmo in quel di Genova, la capitale visse stati d'animo contrastanti: un principio di rimonta lanciato in settembre riportò la Roma a tiro del quarto posto, a fronte della contestuale involuzione che precipitò i biancocelesti nei bassifondi.

Una sofferta tornata iniziale riguardò poi Bologna e Livorno, arrabattatesi in coda unitamente a Catania e Siena: lo spaccato conclusivo di graduatoria accolse inoltre Atalanta e Udinese, quest'ultima capace di posizionare Antonio Di Natale in testa alla classifica dei realizzatori. Maggiormente rassicuranti apparvero le vicende del Chievo, sul cui terreno l'Inter si assicurò anzitempo il titolo d'inverno: 8 lunghezze separarono la Beneamata dai rossoneri, con la terza piazza in combutta tra Juventus e Napoli.

Girone di ritorno 

L'assalto in crescendo dei capitolini — issatisi in seconda posizione sul finire di gennaio — trovò giustificazione nel rallentamento di milanesi e torinesi, fatto cui s'aggiunsero le incertezze della capolista. Arresasi a Catania contro una formazione in ripresa, la squadra nerazzurra vantò un solo punto sui romani dopo il trionfo di questi nello scontro diretto. In chiave europea i progressi registrati da Sampdoria e Palermo delinearono un duello circa la quarta posizione, complice la caduta verticale di una Juventus scivolata ai margini della zona-Uefa in aprile.

Temporaneamente scavalcata dai giallorossi, l'Inter riguadagnò il comando alla quartultima giornata: il contestuale successo del Bologna contro il Parma decretò la retrocessione livornese, stante l'impossibilità per i labronici di agganciare i felsinei a 270' dal termine. In rapida successione occorsero le condanne di Siena e Atalanta, "vittime" di una rincorsa europea che premiò rosanero e partenopei: il pericolo di relegazione fu quindi scampato da friulani e sardi, nonché da un Chievo pervenuto all'obiettivo in congruo anticipo.

L'ottenimento di uno slot continentale riabilitò una stagione altrimenti fallimentare per la Juventus, costituendo un esito beffardo per le pur discrete Genoa e Parma: foriera di delusioni — in rapporto ai pronostici e all'organico a disposizione — anche l'annata di Lazio e Fiorentina, entrambe posizionatesi alle spalle del sorprendente Bari.

Difeso nei turni finali il vantaggio nei confronti della Roma, l'Inter si confermò sul tetto d'Italia violando il campo senese: per i lombardi si trattò del quinto Scudetto consecutivo, exploit riuscito in precedenza solamente alle sabaude nei periodi storici noti come quinquennio d'oro e Grande Torino. Col Milan a completare il podio, il lieve scarto maturato sui palermitani fruttò alla Sampdoria l'ingresso nei preliminari di Champions League. Limitatamente ai consuntivi del ritorno, degni di menzione i 30 punti conquistati da un Catania che risultò la quinta compagine per punteggio in tal senso.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2010-2011
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2010-2011
      Ammessa agli spareggi (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2010-2011
      Ammesse all’ultimo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2010-2011
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2010-2011
      Retrocesse in Serie B 2010-2011

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti valeva la classifica avulsa.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 
Il campionato ebbe inizio il 22 agosto 2009, per concludersi il 16 maggio 2010. Le soste per la Nazionale furono il 6 settembre, 11 ottobre e 15 novembre: la pausa natalizia interessò invece il 27 dicembre 2009 e il 3 gennaio 2010, con la ripresa fissata in coincidenza dell'Epifania (tramite un turno infrasettimanale). Gli altri infrasettimanali si disputarono il 23 settembre, 28 ottobre e 24 marzo.

La giornata pasquale fu interamente anticipata al sabato santo, il 3 aprile 2010.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Inter e Roma (24)
 Minor numero di sconfitte: Inter (4)
 Migliore attacco: Inter (75 gol fatti)
 Miglior difesa: Inter (34 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Inter (+41)
 Maggior numero di pareggi: Catania (15)
 Minor numero di pareggi: Juventus (7)
 Minor numero di vittorie: Livorno e Siena (7)
 Maggior numero di sconfitte: Livorno (23)
 Peggiore attacco: Livorno (27 gol fatti)
 Peggior difesa: Siena (67 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Livorno (-34)
 Partita con più reti: Inter - Palermo 5-3, Genoa - Cagliari 5-3 (8)
 Partita con maggiore scarto di gol: Genoa - Inter 0-5 (5)
 Maggior numero di reti in una giornata: 39 (28ª giornata)
 Miglior serie positiva: Roma (24)
 Peggior serie negativa: Bologna (5)

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori 
Media spettatori della Serie A 2009-10: 25.570.

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, supplemento al giornale Tribuna Sportiva di Novara. Risultati, presenze e reti di tutti i campionati italiani dalla Serie A alla Serie D e le classifiche finali dei campionati Berretti, Primavera, Eccellenza e Promozione.

Altri progetti 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009